Puiseux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Léon Puiseux (1815-1889), historien et administrateur français ;
 Victor Puiseux (1820-1883), son frère, mathématicien et astronome français ;
 Pierre Puiseux (1855-1928), astronome français (fils de Victor) ;
 Robert Puiseux (1892-1991), homme d'affaires français (fils de Pierre) ;
 Alain Puiseux (1963-), écrivain et un directeur de publication français, auteur de roman policier.

Toponyme 

 Puiseux, commune française des Ardennes ;
 Puiseux, ancien village de Champagne qui fut détruit en 1650 lors de la Bataille de Rethel ;
 Puiseux, commune française d’Eure-et-Loir ;
 Puiseux-en-Bray, commune française de l'Oise ;
 Puiseux-en-France, commune française du Val-d'Oise ;
 Puiseux-en-Retz, commune française de l'Aisne ;
 Puiseux-le-Hauberger, commune française de l'Oise ;
 Puiseux-Pontoise, commune française du Val-d'Oise ;
 Pointe Puiseux, l'un des quatre sommets (3946 m) du mont Pelvoux dans le massif alpin des Écrins ;
 Cratère Puiseux, cratère sur la Lune.

Autres 
 Série de Puiseux, une série formelle de Laurent généralisée à des exposants fractionnaires
 Théorème de Puiseux, un théorème de Victor Puiseux sur ces séries

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français